One by One — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Foo Fighters, выпущенный 22 октября 2002 года. Альбом отмечен первым появлением гитариста Криса Шифлетта.

Об альбоме 
Было выпущено две версии One by One, одна из них имеет обложку белого цвета, вторая — чёрного. Также было выпущено ограниченное издание, включающее обе обложки. Бонус-DVD ограниченного издания содержал аудио и видео версии песен «All My Life» и «Walking A Line» и аудио версию «The One». Также альбом выпускался в виде двойной 10-дюймовой виниловой пластинки.

One by One победил в номинации премии Гремми «Лучший рок-альбом» в 2004 году. Альбом занял первое место в чартах Британии и третье в чартах США. Так, в июне 2005 года в США было продано 1,2 миллиона копий. Однако, фронтмен группы, Дэйв Грол, позже признался, что это был их самый неудачный альбом. Сингл «All My Life», из которого и было взято название альбома, возглавил чарт Modern Rock Tracks.

Альбом занял третье место в чарте Billboard 200.

Список композиций 
 «All My Life» — 4:23
 «Low» — 4:28
 «Have It All» — 4:58
 «Times Like These» — 4:26
 «Disenchanted Lullaby» — 4:33
 «Tired of You» — 5:12
 «Halo» — 5:06
 «Lonely as You» — 4:37
 «Overdrive» — 4:30
 «Burn Away» — 4:59
 «Come Back» — 7:49

Бонус-диск 
Все треки были записаны вживую на Oslo Spektrum 4 декабря 2002 года.
 «Snoof» — 4:24
 «Times Like These» — 4:35
 «Low» — 4:35
 «Aurora» — 9:08
 «Monkey Wrench» — 8:21

Позиции в чартах

Синглы в чартах

Примечания 

Альбомы Foo Fighters
Премия «Грэмми» за лучший рок-альбом
Альбомы RCA Records
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на DVD-Audio
Альбомы альтернативного рока